Ки́мрский райо́н — упразднённая административно-территориальная единица (район) в Тверской области России, существовавшая с 1929 до 2022 года. В рамках организации местного самоуправления в границах района с 2005 до 2022 года существовал муниципальный район, с 2022 года объединённый с городским округом город Кимры в Кимрский муниципальный округ.

Административный центр — город Кимры, который в район не входил.

География 
Площадь района на момент упразднения составляла 2514 км².

Район граничил:
 на севере — с Кашинским районом,
 на востоке — с Калязинским районом,
 на юго-западе — с Конаковским районом,
 на западе — с Калининским районом,
 на северо-западе — с Рамешковским районом,
 на юге — с Московской областью (Талдомским городским округом и городским округом Дубна).

История 
Кимрский район образован 12 июля 1929 года в составе Кимрского округа Московской области. В состав района вошли город Кимры и сельсоветы: Азаровский, Акатовский, Батрацкий, Башаринский, Березниковский, Богунинский, Больше-Васильевский, Борковский, Бородинский, Бревновский, Бреховский, Бронницкий, Владышевский, Высоковский, Глазовский, Гомоновский, Губино-Угольский, Демидовский, Жилинский, Жуковский, Заслонский, Золотиловский, Иваньковский, Ильинский, Исаевский, Каюровский, Котоваровский, Кревский, Кучинский, Ларцевский, Мазловский, Мало-Семёновский, Медведицкий, Михеевский, Незденовский, Неклюдовский, Николо-Ямский, Новоивановский, Новосельский, Островский, Паскинский, Подберезский, Покровский, Прислонский, Романовский, Рослятинский, Савёловский, Селищенский, Сменский, Соболевский, Сотский, Спировский, Староникольский, Старосельский, Стрельчихинский, Строевский, Сыркинский, Титовский, Троице-Кочкинский, Устиновский, Фетенинский, Филипповский, Фроловский, Черниговский, Шевелевский, Шиблинский, Шиковский, Шутовский, Юринский и Юркинский.

30 августа 1931 года из упразднённого Горицкого района в Кимрский были переданы сельсоветы: Беляевский, Вандышевский, Вербилковский, Вереинский, Веринский, Гайновский, Горицкий, Горожанкинский, Дубровский, Заручьевский, Зиновьихинский, Киселевский, Крошевский, Кошкинский, Майковский, Николо-Неверьевский, Новоникитский, Печетовский, Правдовский, Пустырский, Радоменский, Русиловский, Рыбушкинский, Селецкий, Силовский, Стоянцевский, Твороговский, Чуховский и Якимцевский.

11 февраля 1934 года были упразднены Березниковский, Савёловский и Черниговский сельсоветы. 15 мая упразднены Иваньковский и Филипповский сельсоветы. Юркинский сельсовет переименован в Александровский.

29 января 1935 года Кимрский район вошёл в состав новообразованной Калининской области.

Северо-западная часть современного Кимрского района в 1935—1963 годах входила в Горицкий район.

В рамках организации местного самоуправления с 2005 до 2022 гг. в границах района функционировал одноимённый муниципальный район. В мае 2022 года муниципальный район со всеми входившими в его состав городским и сельскими поселениями были упразднены и объединены с городским округом города Кимры в Кимрский муниципальный округ. Тогда же Кимрский район как соответствующая административно-территориальная единица была упразднена и преобразована в округ с центром в городе окружного значения Кимры.

Население 

 Урбанизация
Городское население (пгт Белый Городок) составляло  % от всего населения района перед его упразднением.

Административно-муниципальное устройство 

В Кимрский район, в рамках административно-территориального устройства области, перед его упразднением входили 14 поселений.

В состав муниципального района, в рамках организации местного самоуправления, с 2005 до 2022 года входили 14 муниципальных образований, в том числе одно городское и 13 сельских поселений:

Законом Тверской области от 5 мая 2022 года муниципальный район и входившие в его состав все городское и сельские поселения были упразднены и объединены вместе с городским округом города Кимры в Кимрский муниципальный округ.

Населённые пункты 
В Кимрский район на момент упразднения входили 418 населённых пунктов.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт администрации Кимрского района Тверской области 
 Статьи о городе Кимры и Кимрском районе
 Историческая справка
 Экономическая справка 
 район на архивных и современных картах 
 Список объектов историко-культурного наследия Тверской области  (памятники Кимрского района на стр. 97-99).